Althausen ist der Name folgender Orte:

 Althausen (Bad Königshofen im Grabfeld), Stadtteil von Bad Königshofen im Grabfeld, Landkreis Rhön-Grabfeld, Bayern
 Althausen (Bad Mergentheim), Stadtteil von Bad Mergentheim, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg
 Althausen (Münnerstadt), Stadtteil von Münnerstadt, Landkreis Bad Kissingen, Bayern
 der deutsche Name von Starogród (Chełmno) in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern, Polen

Althausen ist der Familienname folgender Personen:

 Johannes Althausen (1929–2008), deutscher evangelischer Theologe, Kirchenhistoriker
 Marisa Altmann-Althausen (* 1960), österreichische Opern- und Konzertsängerin (Dramatischer Mezzosopran)

Siehe auch:
 Althaus
 Altenhausen
 Altshausen